Neudek ist der deutsche Name mehrerer Orte in Tschechien

 Nejdek, Stadt im Okres Karlovy Vary
 Najdek (Lodhéřov), Ortsteil von Lodhéřov, Okres Jindřichův Hradec
 Najdek (Hamry nad Sázavou), Ortsteil von Hamry nad Sázavou, Okres Žďár nad Sázavou
 Nejdek (Bělotín), Ortsteil von Bělotín, Okres Přerov
 Nejdek (Lednice), Ortsteil von Lednice, Okres Břeclav

siehe auch: Neudeck